Rensjön är en ort i Lappland, se Rensjön, Kiruna kommun

Rensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rensjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun,  (13,5 ha)
Rensjön, Södermanland, sjö i Trosa kommun,  (20,1 ha)
Hemra Rensjön, sjö i Orsa kommun,  (9,79 ha)
Lill-Rensjö, Lill- sjö i Älvdalens kommun,  (14,5 ha)
Lilla Rensjön, sjö i Älvdalens kommun,  (14,9 ha)
Norra Rensjön, sjö i Orsa kommun,  (14,9 ha)
Rensjö, sjö i Älvdalens kommun,  (1,26 km²)
Rensjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (31,9 ha)
Stora Rensjön, sjö i Älvdalens kommun,  (48,6 ha)
Rensjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (81,1 ha)
Rensjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (72,9 ha)
Norder-Rensjön, sjö i Åre kommun,  (4,16 km²)
Stor-Rensjön, sjö nordväst om Åreskutan i Åre kommun,  (48,7 km²)
Sönner-Rensjön, sjö i Åre kommun,  (6,38 km²)
Lill-Rensjön, sjö i Sollefteå kommun,  (22,4 ha)
Rensjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (26,2 ha)
Rensjön (Bodums socken, Ångermanland, 710720-152452), sjö i Strömsunds kommun,  (40,4 ha)
Rensjön (Bodums socken, Ångermanland, 711421-152858), sjö i Strömsunds kommun,  (1,38 km²)
Rensjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,4 ha)
Rensjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,61 km²)
Stor-Rensjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,04 km²)
Rensjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,7 ha)
Rensjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (7,64 ha)

Se även
Rentjärnen
Kåddejaure (samiska)
Peurajärvi (finska)
Peuralompolo (finska)
Porojärvi finska

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn